Чемпионат Европы по боксу 1930 года прошел в городе Будапешт (Венгрия) с 3 по 8 июня. Это был 3 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 64 боксёра, которые представляли 12 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1930
Международные спортивные соревнования в Будапеште
1930 год в боксе
Чемпионаты Европы в 1930 году
Июнь 1930 года
Спорт в Венгрии в 1930 году
Бокс в Венгрии
Чемпионаты Европы в Венгрии